Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute à South Orange du  au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean Moffitt et Karen Susman.

Résultats en simple

Parcours 
19 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Navigation 

dames 1964
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1964
Tennis en juillet 1964
Août 1964